Renié ist der Vor- bzw. Familienname folgender Personen:
 Renié Conley (1901–1992), US-amerikanische Kostümbildnerin
 Henriette Renié (1875–1956), französische Harfenistin und Komponistin